Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1979. godinu je osmi put u nizu osvojio Partizan iz Beograda.

Prva savezna liga 

 Izvori: 
 Jadran-Koteks : '20 - '90

Međurepublička liga

Jug 

 Izvori: 
 Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003

Zapad 
Konačni poredak:
 Solaris (Šibenik)
 Triglav (Kranj)
 Kamnik (Kamnik)
 Jedinstvo (Zadar)
 Brodograditelj (Betina)
 Koper (Koper)
 Delfin (Rovinj)
 Gusar (Sveti Filip i Jakov)
 Izvori: 
 Betinski vaterpolo: 1953. – 2003.

Kvalifikacije za međurepubličke lige 

Kvalifikacije za MRL Istok
Turnir igran u Smederevskoj Palanci u rujnu 1979.

 Izvori: 
 VK Senta

Treći rang natjecanja

Vojvođanska liga 
Ligu je osvojila Senta 
Sudionici:
 Jezero Bela Crkva
 Jedinstvo Novi Bečej
 Dinamo Pančevo
 Senta
 Proleter Zrenjanin
 Izvori: 
 VK Senta

Izvori 
  

1979.